Brandler ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Brandler (1904– nach 1978), deutsche Schachmeisterin
 Heinrich Brandler (1881–1967), deutscher kommunistischer Politiker
 Karl Brandler-Pracht (1864–1939), österreichischer Schauspieler, Autor und Astrologe
 Lothar Brandler (1936–2016), deutscher Kletterer, Bergsteiger und Bergfilmer

Siehe auch:
 Prandler